Des Moines (Iowa), de hoofdstad van de Amerikaanse staat Iowa
Des Moines (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Des Moines (Washington), een stad in de Amerikaanse staat Washington
Des Moines (rivier), een rivier in de Verenigde Staten van Amerika
Des Moines County, een county in de Amerikaanse staat Iowa
West Des Moines, een plaats in de Amerikaanse staat Iowa